

Fase Final

Liga de Campeones de la EHF